Dans l'univers fictif de Stargate, la Commission internationale de surveillance (International Oversight Advisory en VO), apparue à la saison 9 de Stargate SG-1, est une organisation civile composée de représentants des différentes nations qui participent au projet Porte des Étoiles. Le siège de la CIS se trouve à Washington D.C. Depuis le début de la menace Ori, un représentant de la CIS a été nommé aux côtés du commandant en chef du SGC. Il a accès à toute la base et aucune décision importante n'est prise sans le consulter. Le représentant est Richard Woolsey, puis James Marrick et ensuite James Coolidge. La CIS finance le SGC, la mission civile Atlantis et les bases interplanétaires.

Président et représentants des principaux pays 

 Président de la CIS / Représentant des  : Carl Strom
 Représentante de la  : Shen Xiaoyi
 Représentant de la  : Jean Lapierre
 Représentant du  : Russel Chapman
 Représentant de la  : Colonel Chekov (décédé)

Organisation de Stargate

en:Tau'ri organizations in Stargate#IOA